Poggio ist die italienische Bezeichnung für eine Anhöhe und als solche Ortsnamensbestandteil von:

 Poggio (Camporgiano), Ortsteil der Gemeinde Camporgiano, Provinz Lucca, Toskana
 Poggio (Marciana), Ortsteil der Gemeinde Marciana in der Provinz Livorno im Westen der Insel Elba
 Poggio (Sanremo), Ortsteil von Sanremo in der Provinz Imperia, Ligurien
 Poggio (Umbrien), Ortsteil von Otricoli, Provinz Terni, Umbrien
 Poggio a Caiano, Gemeinde in der Provinz Prato, Toskana
 Poggio Berni, Ortsteil von Poggio Torriana, Provinz Rimini, Emilia-Romagna
 Poggio Bustone, Gemeinde in der Provinz Rieti, Latium
 Poggio Catino, Gemeinde in der Provinz Rieti, Latium
 Poggio-di-Nazza, Gemeinde im Département Haute-Corse, Korsika
 Poggio-di-Venaco, Gemeinde im Département Haute-Corse, Korsika
 Poggio-d’Oletta, Gemeinde im Département Haute-Corse, Korsika
 Poggio Imperiale, Gemeinde in der Provinz Foggia, Apulien
 Poggio-Marinaccio, Gemeinde im Département Haute-Corse, Korsika
 Poggio-Mezzana, Gemeinde im Département Haute-Corse, Korsika
 Poggio Mirteto, Gemeinde in der Provinz Rieti, Latium
 Poggio Moiano, Gemeinde in der Provinz Rieti, Latium
 Poggio Nativo, Gemeinde  in der Provinz Rieti, Latium
 Poggio Picenze, Gemeinde in der Provinz Aquila, Abruzzen
 Poggio Renatico, Gemeinde in der Provinz Ferrara, Emilia-Romagna
 Poggio Rusco, Gemeinde in der Provinz Mantova, Lombardei
 Poggio San Dionisio, Ortsteil der Gemeinde Valfabbrica, Umbrien
 Poggio San Lorenzo, Gemeinde in der Provinz Rieti, Latium
 Poggio San Marcello, Gemeinde in der Provinz Ancona, Marken
 Poggio San Vicino, Gemeinde in der Provinz Macerata, Marken
 Poggio Sannita, Gemeinde in der Provinz Isernia, Molise
 Poggio Torriana, Gemeinde in der Provinz Rimini, Emilia-Romagna

Personen:
 Poggio Bracciolini (1380–1459), Renaissancehumanist
 Esteban Andrés Solari Poggio (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Tomaso Poggio (* 1947), US-amerikanischer Neuroinformatiker

Siehe auch:
 Castelpoggio
 Poggiomarino 
 Poggioreale
 Podschio
 Boggio